Шимолинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шимолино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1367 человек, в том числе 656 мужчин и 711 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года: 1326 человек.

Состав 
В состав входит 3 населённых пункта:
 посёлок Мельниковка,
 посёлок Михайловка,
 село Шимолино (центр).

На территории современного Шимолинского сельсовета находились упразднённые селения: Метеор, 12-й октябрь, Паново, Донское, Екатериновский, Жжёные Ракиты‎, Фадеевка.

Примечания 

Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края